Du Graty puede hacer referencia a:

Alfredo Marbais du Graty; naturalista, geógrafo e historiador belga.
Coronel Du Graty, localidad argentina del departamento Mayor Luis Jorge Fontana, en la provincia del Chaco.